Deux séries de discours portent ce titre dans l'Antiquité :
 Philippiques, une série de quatre (ou trois ?) discours de Démosthène prononcés contre Philippe II de Macédoine de 351 à 341 av. J.-C. ;
 Philippiques, une série de quatorze discours de Cicéron prononcés contre Marc Antoine de 44 à 43 av. J.-C.

Dans la période moderne, on trouve :
 Les Philippiques contre le roi d'Espagne : deux discours d'Antoine Arnauld (1592) ;
 Philippiques est le titre d'un libelle contre Philippe d'Orléans de l'auteur dramatique Lagrange-Chancel (1677-1758) ;
 Les quatre philippiques (1832-1834) de Noël Parfait à l'encontre de Louis-Philippe, roi des Français.

Références